Наде́жда Петро́ва:
 Петрова, Надежда Викторовна (род. 1982) — российская теннисистка.
 Петрова, Надежда Казаковна (1919—2011) — советская оперная певица.
 Петрова, Надежда Павловна (род. 1984) — российская гребчиха-байдарочница.